È stata la prima edizione del torneo.

In finale Aryna Sabalenka ha sconfitto Viktoryja Azaranka con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Elina Svitolina (secondo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Aryna Sabalenka (campionessa)
  Viktoryja Azaranka (finale)

  Petra Martić (primo turno)
  Elena Rybakina (primo turno)
  Elise Mertens (quarti di finale)
  Anett Kontaveit (secondo turno)

Wildcard 

  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Kristýna Plíšková (primo turno)

  Kateřina Siniaková (primo turno)

Qualificate 

  Cori Gauff (secondo turno)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)

 Veronika Kudermetova (quarti di finale)
 Tereza Martincová (primo turno)
 Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

J&T Banka Ostrava Open 2020